Дружбівська селищна рада — колишня селищна рада, Житомирська область, Олевський район
 Дружбівська селищна рада — Тернопільська область, Теребовлянський район